Bullseye steht für:
 Bullseye Mountain, antarktischer Berg
 Bullseye Lake, antarktischer See
 Bullseye – Der wahnwitzige Diamanten Coup, Krimi mit Roger Moore 
 einen Marvelcharakter, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum#Bullseye
 Projektname von Version 11 des Betriebssystems Debian GNU/Linux, siehe Debian#Versionsgeschichte

Siehe auch:
 Bull’s eye
 Bullauge
 Ochsenauge